Résultats détaillés de l’édition 1965 du championnat de tennis de Wimbledon qui est disputée du 21 juin au .

Faits marquants 
 En  a lieu une discussion entre la Lawn Tennis Association et le All-England Club, organisateur du tournoi, visant à le rendre Open, soit ouvert aux amateurs et aux professionnels. Son président, Herman David invoquait notamment l'amateurisme marron des meilleurs joueurs de l'époque. La LTA a refusé la requête du All-England Club à 98 voix contre 40.

Palmarès

Simple messieurs 
Finale : Roy Emerson  bat Fred Stolle  6-2, 6-4, 6-4

Simple dames

Têtes de série 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double dames

Têtes de série 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
48 équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1965
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en Angleterre en 1965
Tennis en juin 1965
Tennis en juillet 1965